Э́лис Ро́бинсон (;  года, Сидней, Австралия) — новозеландская горнолыжница, победительница этапов Кубка мира. Специализируется в гигантском слаломе. Участница зимних Олимпийских игр 2018 года.

Биография 
Робинсон родилась в австралийском Сиднее. Она второй ребёнок из трёх детей Сары и Дэвида Робинсонов. Её родители переехали в Новую Зеландию в Квинстаун, когда ей было четыре года. Она начала свою карьеру в Coronet Peak с командой горных лыж Куинстауна, а позже тренировалась в Тахо, Калифорния. В настоящее время она посещает среднюю школу Вакатипу в Куинстауне.

Начало карьеры 
Робинсон выиграла все титулы Новой Зеландии в своей возрастной группе среди 14-летних и 16-летних спортсменов. В апреле 2015 года она выиграла женский гигантский слалом U14 и параллельный слалом на Кубке Уистлера (который является одним из крупнейших и наиболее важных юниорских лыжных гонок в международном календаре). В 2017 году она выиграла гигантский слалом U16 и заняла второе место в слаломе на Pokal Loka в Краньска-Горе, Словения. 

10 августа 2017 года Робинсон в возрасте 15 лет выиграла национальный чемпионат Новой Зеландии по слалому и гигантскому слалому.   

6 января 2018 года она дебютировала на этапе Кубка мира в гигантском слаломе на трассе в Краньска-Горе в Словении, пропусти ворота она заняла 42-е место.

28 января 2018 года Робинсон была включена в команду Новой Зеландии для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Она стала самым молодым зимним олимпийцем Новой Зеландии. Робинсон заняла 35-е место в гигантском слаломе — лучший результат для новозеландца в гигантском слаломе за всю историю  Олимпийских игр. В слаломе она уже в первой попытке сошла с трассы. 

9 февраля, в возрасте 17 лет, она выиграла этап Кубка Европы в гигантском слаломе в немецком Берхтесгадене. 

На чемпионате мира 2019 года в Оре в возрасте 17 лет заняла 17-е место в женском гигантском слаломе, показав лучшее время во втором спуске.

19 февраля 2019 года стала чемпионкой мира среди юниоров в гигантском слаломе, опередив всех соперниц более чем на секунду.

17 марта 2019 года Робинсон участвовала в финале Кубка мира, который проходил в Андорре. Она заработала право участвовать в финале, выиграв юниорский чемпионат мира в гигантском слаломе за месяц до этого. В возрасте 17 лет она впервые в своей карьере поднялась на пьедестал почёта на этапе Кубка мира, финишировав на 0,30 сек позади победительницы Микаэлы Шиффрин.

Сезон 2019/20 
26 октября 2019 года Робинсон выиграла свой первый этап Кубка мира в гигантском слаломе в австрийском Зёльдене. Она превзошла действующую чемпионку мира Микаэлу Шиффрин на 0,06 сек. Эта победа стала первой в Кубке мира в XXI веке для новозеландских горнолыжников и первой в истории в гигантском слаломе. 12 января 2020 года впервые набрала очки в Кубке мира в комбинации, заняв 24-е место в Альтенмаркте. 15 февраля 2020 года выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в словенской Краньске-Горе. 

8 марта 2020 года заняла 4-е место в супергиганте на юниорском чемпионате мира в Норвегии (0,40 сек проигрыша чемпионке). В гигантском слаломе Элис на чемпионате не выступала. По итогам сезона 2019/20, досрочно завершённого из-за пандемии covid-19, заняла 19-е место в общем зачёте Кубка мира и пятое место в зачёте гигантского слалома.

Сезон 2020/21 

20 декабря 2020 года впервые в карьере набрала очки в супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере, заняв 21-е место. 17 января 2021 года впервые в сезоне 2020/21 попала в 10-ку лучших на этапе Кубка мира, показав 9-й результат в гигантском слаломе в Краньске-Горе (2,32 сек проигрыша победительнице Марте Бассино). 26 января вновь была девятой в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянском Кронплаце.

18 февраля 2021 года заняла 4-е место в гигантском слаломе на чемпионате мира в Кортине-д’Ампеццо, уступив Ларе Гут-Бехрами, Микаэле Шиффрин и Катарине Линсбергер.

28 февраля в итальянской Валь-ди-Фассе впервые в карьере попала в 10-ку лучших в супергиганте на этапе Кубка мира, поделив 10-е место с американкой Бризи Джонсон. 7 марта в словацкой Ясне Элис впервые с февраля 2020 года попала в тройку лучших на этапах Кубка мира, заняв второе место в гигантском слаломе после Петры Вльговой. 21 марта Элис выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Сезон 2021/22 

23 октября 2021 года на первом этапе Кубка мира в Зёльдене заняла 11-е место в гигантском слаломе. 12 декабря стала четвёртой в супергиганте на этапе Кубка мира в Санкт-Морице, 0,52 сек уступив победительнице Федерике Бриньоне. Ранее выше 10-го места в супергиганте на этапах Кубка мира Робинсон не поднималась.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Робинсон выступила неудачно — только 23-е место в гигантском слаломе с пятисекундным отставанием от чемпионки, сход в супергиганте и 25-е место в скоростном спуске.

Выступления на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира

Зачёты дисциплин

Подиумы на этапах Кубка мира (5)

Примечания

Ссылки 
 На сайте Федерации лыжного спорта

Горнолыжники Новой Зеландии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года